Connes est un patronyme français porté par :
 Alain Connes (né en 1947), mathématicien ;
 Georges Connes (1890-1974), professeur et homme politique ;
 Pierre Connes (1928-2019), physicien.